В данной статье рассматривается фонология языка юэ (также известного как кантонский), литературным стандартом которой является кантонский диалект, говор города Гуанчжоу, столицы провинции Гуандун. Гонконгский кантонский язык незначительно отличается от гуанчжоуского, тогда как другие диалекты провинций Гуандун и Гуанси, такие как тайшаньский, могут отличаться от стандарта намного сильнее.

Слоги в кантонском 
Слог обычно обозначается одним иероглифом. Большинство кантонских слогов этимологически связаны либо с севернокитайскими, либо с используемыми в народе кантонскими иероглифами. Современные лингвисты подсчитали, что в кантонском языке есть около 1760 слогов, для их записи используется до 10 000 иероглифов. Таким образом, в среднем на один слог приходится около шести разных иероглифов-омофонов. С фонетической точки зрения, у кантонского слога есть две составляющие: звуки и тон.

Звуки 
Кантонский слог обычно состоит из инициали (начальный согласный) и рифмы (всё остальное). Суммарно их комбинаций около 630.

Некоторые слоги, например, /ɛː˨/ или /ei˨/ (), /poŋ˨/ (), /kʷeŋ˥/ (), в кантонском более не используются. У некоторых слов, таких как /kʷek˥/ или /kʷʰek˥/ (), /kʷaːŋ˧˥/ или /kɐŋ˧˥/ (), были два варианта произношения, однако теперь многие люди предпочитают какой-то один из них (чаще всего исчезающий вариант произношения был уникальным, специфичным для конкретного знака). Некоторые слоги, такие как /kʷʰɔːk˧/ (), /pʰuːi˥/ (), /tsɵi˥/ () и /kaː˥/ () имели один вариант произношения, однако постепенно стал преобладать другой, нестандартный вариант (/kʷʰɔːŋ˧/, /puːi˥/, /jɵi˥/ и /kʰɛː˥/ соответственно). С другой стороны, слоги /faːk˧/ (謋), /fɐŋ˩/ (揈), /tɐp˥/ (耷) зачастую ошибочно считаются неологизмами или недавними заимствованиями, призванными отражать звуки разговорного кантонского, хотя на самом деле эти слоги использовались и ранее.

Кроме того, в кантонском часто появляются новые звуки. Например, слог get1 заимствован из английского (get «понимать»). Рифма /ɛːt/ ранее использовалась только в разговорном языке, в частности, для обозначения счётного слова /pʰɛːt˨/ для липких веществ: грязи, клея, жевательной резинки и так далее.

Инициали 
Инициали — начальные согласные звуки слога. В кантонском есть 19 различных инициалей. В некоторых слогах инициали вовсе отсутствуют, такие слоги именуются «слогами с нулевой инициалью». Ниже предоставлен список инициалей в кантонском языке:

Переднеязычные согласные в кантонском реализуются как зубные или альвеолярные, звуки /t/ и /tʰ/ скорее зубные. Переднеязычные сибилянты и аффрикаты /t͡s/, /t͡sʰ/ и /s/ произносятся скорее на альвеолах и палатализируются перед гласными переднего ряда верхнего подъёма /iː/ и /yː/. У аффрикатов /t͡s/ и /t͡sʰ/ тоже есть тенденция к палатализации перед средними огубленными гласными /œː/ и /ɵ/.

Рифмы 

Рифма — часть слога без инициали, может состоять из медиали (гласного звука) и терминали (конечного согласного).

Медиаль может быть представлена долгим или кратким гласным. Пары /aː, ɐ/, /ɛː, e/ и /ɔː, o/ отличаются в основном долготой, их акустические форманты соответствуют. Такие же пары представляют звуки /œː, ɵ/, /iː, ɪ/ и /uː, ʊ/. Ниже предоставлен список гласных звуков кантонского языка:

Терминаль может быть представлена полугласным, носовым или взрывным согласным. Полугласный /i/ огубляется после огублённых гласных. Носовые согласные могут формировать самостоятельные слоги, выступая как слогообразующий элемент. При произношении согласных (/p, t, k/) в конечной позиции редуцируется ([p̚, t̚, k̚]).

Список всех финалей в кантонском языке находится ниже:

Если три входящих тона описывают как отдельные, взрывные терминали /p, t, k/ можно считать аллофонами носовых терминалей /m, n, ŋ/ соответственно, поскольку они не встречаются в одной и той же позиции одновременно.

Тоны 

Как и в других китайских диалектах, в кантонском имеются , имеющий словоразличительную функцию (слова с разным тоном имеют разный смысл). Количество возможных тонов зависит от типа финали.

В диалекте Гуанчжоу обычно различаются высокий нисходящий и высокий тоны, а в диалектах Макао и Гонконга они слились в один тон, образуя систему из шести тонов с полугласным или носовой терминалью. В слогах, заканчивающихся на взрывные согласные, количество возможных тонов сокращается до трёх, их именуют «входящими».

В китайских описаниях исторически входящие тоны рассматриваются отдельно, поэтому традиционно считается, что в кантонском девять тонов, хотя с фонетической точки зрения это всего лишь обычные тоны в закрытых слогах с /p, t, k/ в финали.

Обычных тонов в Гонконге шесть, в Гуанчжоу семь.

Примечания

Источники

Комментарии

Литература 
 
 

Фонетика и фонология по языкам
Язык юэ